Бренье () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бренье, Жозеф (1876—1943) — французский государственный деятель.
 Бренье, Луи Жак (1814—1869) — французский ориенталист.
 См. также 
 Бренье-Кордон — коммуна во Франции, находится в регионе Рона-Альпы.